L'Opération Nez rouge est un service de raccompagnement d'origine québécoise offert dans le temps des Fêtes de fin d'année.
 Nez rouge est un film d'Érik Canuel sorti en 2003
 Nez Rouge, Hemigrammus bleheri, est le nom vernaculaire d'un poisson de la famille des Characidés originaire du delta Amazonien.
 Faux-nez rouge de clown
 Le nez rouge dans Rudolphe le renne au nez rouge